

Comuni 
 Les Pennes-Mirabeau – comune francese nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

 Pennes-le-Sec – comune francese nel dipartimento della Drôme della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.

Frazioni 
 Pennes di Dentro (Innerpens in tedesco) – frazione del comune italiano di Sarentino in Alto Adige.
 Pennes di Fuori (Außerpens in tedesco) – frazione del comune italiano di Sarentino in Alto Adige.

Altro 
 Passo di Pennes (Penser Joch in tedesco) – valico alpino delle Alpi Retiche orientali, in Alto Adige.